Mit Reichspartei kann gemeint sein
Liberale Reichspartei (1871–1874)
Deutsche Reichspartei, Freikonservative Partei, (1871–1918) 
Reichspartei des deutschen Mittelstandes (1920–1925)
Christlich-Soziale Reichspartei (CSRP, 1920–1925)
Deutschvölkische Reichspartei (1924)
Nationalliberale Reichspartei (NLRP, 1924–1927)
Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (1926–1933)
Deutsche Reichspartei (DRP, 1950–1965)
Nationaldemokratische Reichs-Partei (1951–1967)
Sozialistische Reichspartei Deutschlands (SRP, 1952–1956)
Reichspartei Fraktion im cisleithanischen Reichsrat Österreich-Ungarns.